Oltre a due album col progetto Michele Mud, ha pubblicato un album e diversi Ep con la band Terzobinario.

Biografia

Terzobinario 

Nel 2001 fonda, insieme all'amico Marco Malavasi (tastiere e programmazione elettronica), la band Terzobinario di cui faranno parte fin da subito Enrico Zapparoli (chitarra), Gionata Tralli (batteria) e Mirko Fretti (Basso elettrico). Negli anni la formazione si modificherà fino a quella definitiva con in cui a Negrini (voce e chitarra), Malavasi e Tralli si aggiungerà Franco Manco (basso elettrico).

I terzobinario dopo aver pubblicato il primo Ep "Liberostaggio" si aggiudicano il Premio "Voci per la libertà" di Amnesty International Italia con il brano "Rights Here! Rights now!", entrano nell'etichetta NOPOP di Guido Elmi con cui pubblicano due brani (S.O.S. e Vivo nel recupero). Pubblicano poi l'album "La prima volta", prodotto da Nicola Venieri.

Progetto MICHELE MUD 
Nel 2012 inizia l'elaborazione del progetto MUD per dare vita a canzoni che avessero mondi musicali diversi da quelli della band pop-rock.

Dopo qualche apparizione live fin dal 2013 in veste acustica (chitarra e voce), inizia la produzione dei brani in studio insieme a Marco Malavasi (studio Sonic Design).

Già nel luglio del 2014 torna al Festival "Voci per la Libertà" con il brano "Metti che un giorno ti svegli" con cui si aggiudica il Premio "Voci per la libertà - una canzone per Amnesty" sezione emergenti. Si qualifica come finalista in diversi altri Concorsi nazionali (Premio Pierangelo Bertoli, Premio Poggio Bustone, Festival Senza Etichetta).

Nella primavera del 2015 si concludono le registrazioni del primo album solista, intitolato "D'amore e di fango" contenente il brano "Metti che un giorno ti svegli".

L'album viene scelto da IRMA Records per essere inserito nell'autunno dello stesso anno nel progetto "Mi sento Indie" di promozione della nuova musica italiana in collaborazione con Radio Coop e MEI (Meeting delle etichette indipendenti). Un Ep estratto dall'album nei primi mesi del 2016 verrà ripubblicato nella collana "Mi sento Indie" e distribuita in tutte le Librerie Coop italiane.

Fra il 2015 e il 2020 si esibisce in più di 250 live in diverse formazioni (solo, duo e trio) portando in giro i propri brani. Si è aggiudicato il Premio "Via Emilia - La strada dei cantautori" nel 2018 e una menzione speciale al Premio "Musica contro le Mafie" nel 2016.

Ha aperto i concerti di numerosi musicisti nazionali quali Elio e le Storie Tese, Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Pierpaolo Capovilla, Andrea Mirò, Giulio Casale, Maestro Pellegrini e molti altri.

Red Ronnie lo sceglie per il concorso FIAT MUSIC con cui si esibisce anche presso Casa Sanremo nel febbraio del 2018 e con cui partecipa alla trasmissione Barone Rosso.

Nel 2017 viene selezionato, unico indipendente fra nomi del calibro di Guccini, F. Mannoia e molti altri per l'installazione di Amnesty International "Inalienabili" sul tema dei Diritti Umani e musica.

Nel maggio 2020 esce il secondo album dal titolo "L'amore non ha ragione" anticipato dal singolo "Tu non avere paura" nell'autunno precedente. L'album è nato grazie ad una campagna di crowdfunding con la quale è stato stampato ed è stata sostenuta la parte di promozione. Nell'album vi sono importanti collaborazioni con artisti che hanno dato ciascuno un contributo fondamentale all'album: Omar Pedrini, Enrico Zapparoli, Tommaso Cerasuolo, Elia Garutti, Rossana Carraro, Jacopo Tini e Mattia La Maida.

Influenze 
Mud in inglese significa "fango". La mescolanza di acqua e terra rappresenta il progetto musicale di Michele Negrini. L'acqua come elemento limpido e puro insieme alla terra come elemento duro e legato alla fatica del raccolto. Così la musica vuole tenere insieme parole profonde e musica che scorre leggera.

Le influenze da un punto di vista musicale sono soprattutto vicine al mondo anglosassone: Jack Johnson, Damien Rice, Ben Harper, Bob Marley. Mentre da un punto di vista della scrittura dei testi i riferimenti sono Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Pacifico, Zampaglione.

Discografia

Solista 
 2020 Michele Mud - L'amore non ha ragione (Cramps Records, Artis Records)
2016 Mud - Mi sento Indie (Irma Records, Radio Coop, Materiali Musicali)
 2015 D'amore e di fango (Irma Records, Radio Coop, Materiali Musicali)

Terzobinario 
 2009 La prima volta (Cinicodisincanto)
 2007 Bands (NOPOP) - brani S.O.S. e Vivo nel recupero
 2005 Liberostaggio (Ep)

Videoclip 
 Un punto dentro all'universo

Collegamenti esterni 
 Sito Internet ufficiale dell'artista